śliwki – owoce roślin z rodziny śliw (Prunus); zobacz też śliwka (ujednoznacznienie)
 Śliwki – wieś na Ukrainie